Az 1987–1988-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvanegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntő: Ferencvárosi TC–Újpesti Dózsa 9–8, 9–9 és Szolnoki Vízügy–Tungsram SC 7–8, 11–11

Döntő: Ferencvárosi TC–Tungsram SC 8–8, 12–6

3. helyért: Szolnoki Vízügy–Újpesti Dózsa 9–10, 7–5

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1988

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag